Brandeisz ist der Nachname von:
 Elza Brandeisz (1907–2018), ungarische Tänzerin
 Maximilian Brandeisz (1894–1996), österreichischer Politiker